KDS est un sigle qui peut désigner :
 Karate-do Shotokaï, un art martial ;
 Kommando der Sipo und der SD, dans le contexte de l'organisation de l'armée nazie ; 

  (où KDS signifie Klee data system), une compagnie de logiciels de gestion des voyages et des notes de frais ;
 Kleines Deutsches Sprachdiplom, un diplôme de langue allemande comme langue étrangère émis par l'institut Goethe ;
 Konzervatívni demokrati Slovenska (en français, Démocrates conservateurs de Slovaquie), un parti politique slovaque ;
 Kristdemokraterna (en français, Chrétiens-démocrates), un parti politique suédois (jusqu'en 1996).

KDS est un code qui peut désigner :
 aéroport de Kamaran Downs, dans le Queensland, en Australie, selon le code AITA des aéroports ;
 potassium dodécyl sulfate.

Code IATA des aéroports